Grupp C i Europamästerskapet i fotboll för damer 2022 spelades mellan den 8 och 16 juli 2022.

Tabell

Matcher

Portugal mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=RUS-SUI
|nr       = 6
|bild     = POR-SUI (women) 2022-07-09.svg
|datum    = 9 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Diana Gomes Jéssica Silva 
|mål2     =  Coumba Sow Rahel Kiwic
|arena    = Sports Village
|spelplats= Leigh
|publik   = 5902
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Ramona Bachmann
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Sverige 

{{Resultat med trupp|id=NED-SWE
|nr       = 5
|bild     = NED-SWE (women) 2022-07-09.svg
|datum    = 9 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Jill Roord 
|mål2     =  Jonna Andersson
|arena    = Bramall Lane
|spelplats= Sheffield
|publik   = 21342
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Vivianne Miedema
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=SWE-SUI
|nr       = 14
|bild     = SWE-SUI (women) 2022-07-13.svg
|datum    = 13 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Fridolina Rolfö Hanna Bennison 
|mål2     =  Ramona Bachmann
|arena    = Bramall Lane
|spelplats= Sheffield
|publik   = 12914
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=NED-POR
|nr       = 13
|bild     = NED-POR (women) 2022-07-13.svg
|datum    = 13 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Damaris Egurrola Stefanie van der Gragt Daniëlle van de Donk 
|mål2     =  Carole Costa Diana Silva
|arena    = Sports Village
|spelplats= Leigh
|publik   = 6966
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Damaris Egurrola
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Schweiz mot Nederländerna 

{{Resultat med trupp|id=SUI-NED
|nr       = 21
|bild     = SUI-NED (women) 2022-07-17.svg
|datum    = 17 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Géraldine Reuteler 
|mål2     =  Ana-Maria Crnogorčević Romée Leuchter Victoria Pelova
|arena    = Bramall Lane
|spelplats= Sheffield
|publik   = 22596
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Sherida Spitse
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=SWE-POR
|nr       = 22
|bild     = SWE-POR (women) 2022-07-17.svg
|datum    = 17 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Filippa Angeldal Carole Costa Kosovare Asllani Stina Blackstenius 
|mål2     = 
|arena    = Sports Village
|spelplats= Leigh
|publik   = 7118
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Kosovare Asllani
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Referenser

Grupp C